Donkere klokjeszandbij
 Gewone klokjeszandbij